Szwecja na zimowych igrzyskach olimpijskich startuje od pierwszych igrzysk, które odbyły się w 1924 roku. 

Łącznie reprezentacja Szwecji zdobyła 129 medali zimowych igrzysk olimpijskich - 48 złotych, 33 srebrne i 48 brązowych. Najwięcej medali w trakcie jednych igrzysk Szwedzi zdobyli w 2006 roku, kiedy to wywalczyli czternaście medali (9 złotych, 7 srebrnych i 2 brązowych). Najwięcej medali dla reprezentacji Szwecji zdobył biegacz narciarski, Sixten Jernberg, który dziewięciokrotnie stał na podium olimpijskim. Jernberg zdobył cztery złote medale, trzy srebrne i dwa brązowe. 

Najliczniejsza reprezentacja Szwecji wystąpiła w 2006 roku. Wówczas kraj ten reprezentowało 106 zawodników i zawodniczek.

Liczba zawodników na poszczególnych igrzyskach

Liczba medali na poszczególnych igrzyskach

Liczba medali według dyscyplin

Bibliografia 

!